Rumunjska:
 Teleorman (rijeka)
 Teleorman (županija)